«Судья и его палач» — роман швейцарского писателя Фридриха Дюрренматта, который публиковался в восьми выпусках еженедельной газеты «Швейцарский наблюдатель» («Der Schweizerische Beobachter») с 15 декабря 1950 года по 31 марта 1951 года.

Сюжет 
Главный герой Ганс Берлах — пожилой комиссар в Берне. Его лучший сотрудник Ульрих Шмид был найден убитым. Старый и больной комиссар привлекает к расследованию ассистента Чанца. Под подозрением некий Гастманн. Впоследствии выясняется, что Гастманн и Берлах — старые знакомые. Сорок лет назад они заключили пари в маленьком городке в Турции, согласно которому Гастманн обязывался совершить убийство на глазах у Берлаха, в котором он не сможет его обвинить. Гастманн сталкивает с моста невинного торговца и представляет это в суде как самоубийство. И вот уже на склоне лет Берлаху представляется случай все же поймать своего заклятого врага — пусть и жертвуя своим сотрудником…

Экранизации 
Детективный роман «Судья и его палач» лёг в основу фильма , поставленного Максимилианом Шеллом в 1975 году, а одну из ролей сыграл сам автор.

Романы 1951 года
Детективные романы на немецком языке
Произведения Фридриха Дюрренматта
Книги о Швейцарии